Ива́н Ковалёв:
 Ковалёв, Иван Александрович (род. 1986) — российский трековый велогонщик.
 Ковалёв, Иван Архипович (1862—после 1917) — член IV Государственной думы от Херсонской губернии.
 Ковалёв, Иван Васильевич (1908—1967) — Герой Социалистического Труда.
 Ковалёв, Иван Владимирович (1901—1993) — нарком (министр) путей сообщения СССР в 1944—1948 гг.
 Ковалёв, Иван Гаврилович (1782—1835) — губернатор Киевской, Енисейской и Тобольской губерний.
 Ковалёв, Иван Данилович (1821—1891) — генерал-майор русской императорской армии.
 Ковалёв, Иван Данилович (1903—1959) — советский военный деятель, полковник.
 Ковалёв, Иван Кириллович (1906—1943) — организатор партизанского движения в Белоруссии в 1941—1942 гг.
 Ковалёв, Иван Платонович (1921—2016) — Герой Советского Союза.
 Ковалёв, Иван Сидорович (1913—1987) — белорусский учёный в области прикладной электроники и радиотехники, первый ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроникии.
 Ковалёв, Иван Фёдорович (1885—1965) — русский сказочник.